Wilczewski ist der Familienname folgender Personen:

 David Wilczewski (1952–2009), US-amerikanischer Fusionmusiker
 Mateusz Wilczewski (* 1997), polnischer E-Sportler
 Mieczysław Wilczewski (1932–1993), polnischer Radrennfahrer
 Norbert Wilczewski (* 1938), deutscher Geologe und Paläontologe
 Piotr Wilczewski (* 1978), polnischer Profiboxer